Шота́ Руставе́ли:
 Руставели, Шота (1172—1216) — грузинский государственный деятель и поэт.
 Шота Руставели (пароход, 1925) — советский сухогрузный пароход, до 1945 года был пароходом Германии, с мая 1945 - пароход Великобритании и с Марта 1946 передан СССР (в Сахалинское морское пароходство) согласно договору о репатриации немецких пароходов.
 Шота Руставели (теплоход, 1968) — советский пассажирский лайнер.
 Шота Руставели (село) - до 2018 название села Саргах в Таджикистане.